Moskwitin ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Jurjewitsch Moskwitin († nach 1647), russischer Entdecker und Forscher
 Luka Moskwitin († um 1608), russischer Polarforscher